Шу́гар або Шу́ґар () — прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 

 Алан Шугар (; 1947) — британський підприємець, громадський діяч і політик.
 Івана Шугар (; 1992) — українська порноакторка.
 Ребекка Шугар (; 1987) — американська аніматорка, сценаристка, режисер, продюсер та автор пісень.
 Юлія Ігорівна Шугар (1993) — українська акторка театру і кіно.

Ім'я 

 Шугар Рамос (, уроджений Ультімініо Рамос Закейра, ; 1941—2017) — кубинсько-мексиканський професійний боксер.
 Шуґар Рей Леонард (;  1956) — американський професійний боксер.
 Шугар Рей Робінсон (, уроджений — Волкер Сміт-молодший, ; 1921—1989) — американський боксер-професіонал.

Топоніми 

 Шугар-Гілл () — назви міст у США.
 Шугар-Гроув () — назви населених пунктів у США.
 Шуґар-Ленд () — місто в США, розташоване у штаті Техас в межах Великого Г'юстона
 Шугар-Сіті () — назви міст у США.

Див. також 
 Sugar